Shavit steht für:
 Shavit, israelische Trägerrakete

Shavit ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Shavit (* 1957), israelischer Journalist
 Nir Shavit (* 1959),  israelischer Informatiker und Hochschullehrer
 Moon Shavit (* 1987), israelische Schauspielerin und Model
 Uriya Shavit (* 1975), israelischer Islamwissenschaftler, Autor und Journalist